Нихал Мензил () е турска актриса.

Биография 
Нихал Мензил е родена на 13 декември 1962 година в град Кония, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Официален сайт  
 Нихал Мензил в SinemaTürk 
 Нихал Мензил в Diziler.com 
 Нихал Мензил в Sinemalar.com 
 Нихал Мензил в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Кония